L'elefante bianco è un pachiderma particolarmente raro e non è una specie a sé stante; maggiormente diffuso tra gli elefanti asiatici del subcontinente indiano e del sudest asiatico, ne esistono alcuni esemplari anche tra gli elefanti africani. L'animale, considerato auspicale e sacro in alcuni Paesi asiatici, ha dato origine ai seguenti altri significati:
White elephant / éléphant blanc – espressione in uso nei Paesi di lingua inglese e francese riferita a beni lussuosi o imponenti progetti i cui eccessivi costi di realizzazione e gestione non sono compensati dai benefici che danno
Ordine dell'Elefante Bianco – onorificenza della Thailandia
L'elefante bianco – miniserie televisiva franco-italo-tedesca del 1998 tratta da un libro di Emilio Salgari